Cannonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cannonville (Georgia)
 Cannonville (Massachusetts)
 Cannonville (Utah)